SPK steht als Abkürzung für:

 Sacrow-Paretzer Kanal, Wasserstraße in Brandenburg, Teil der Unteren Havel-Wasserstraße
 Schweizerische Politische Korrespondenz, Presseagentur von 1917 bis 1993
 simultane Pankreas- und Nierentransplantation, engl. simultaneous pancreas-kidney transplant
 Sozialistisches Patientenkollektiv aus Heidelberg
 SPK (Band), australische Industrial-Band
 SPK (Produzent), US-amerikanischer Musikproduzent

 Spezialprofilierte Klasse, Schulklassenform in der DDR
 Staatliche Plankommission der DDR
 Staatspolitische Kommissionen der Eidgenössischen Räte, siehe Bundesversammlung (Schweiz) #Kommissionen
 Stadtpolizeikommando, Organisationseinheit der Bundespolizei in Österreich
 Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Abkürzung